

Hydronymes 

 Vermilion Lake est un lac des États-Unis
 les Lacs Vermilion sont des lacs de l'Alberta au Canada, sur la Bow River